Гран-прі Італії 2019 (офіційно Formula 1 Gran Premio Heineken d'Italia 2019) — автоперегони чемпіонату світу Формули-1, які відбулися 8 вересня 2019 року на Автодромі Монца в Монці, Італія. Це чотирнадцятий етап чемпіонату світу, вісімдесят дев'яте Гран-прі Італії і сімдесяте в межах Чемпіонату Світу з Формули-1. Переможцем Гран-прі став Шарль Леклер.

Практика 
Під час перших п'ятничних тренувань, які супроводжувалися дощем, Шарль Леклер показав найкращий час, на другому та третьому місцях розташувались Карлос Сайнс та Ландо Норріс відповідно. Сесія переривалась тричі через аварії Кімі Ряйкконена, Серхіо Переса та П'єра Гаслі. Багато інших гонщиків розвертались на трасі через мокрий асфальт.

На другому тренуванні Леклер знову був найшвидшим, позаду нього — Хемілтон та напарник по команді, Феттель.

У суботу, під час фінальної сесії тренувань, Феттель показав найкращий час, Макс Ферстаппен — другий, а Вальттері Боттас — третій.

Кваліфікація 
1. Кімі Ряйкконен стартує з піт-лейну за незаплановану заміну силової установки та порушення правил закритого парку.

2. Ландо Норріс, П'єр Гаслі і Серхіо Перес стартують з кінця пелетону за перевищення ліміту силових установок.

3. Макс Ферстаппен не встановив часу під час кваліфікації, але він розпочне гонку за рішенням стюардів. Також має штраф за заміну силової установки.

Перегони

Положення в чемпіонаті після Гран-прі 

Особистий залік

Кубок конструкторів

Примітки

Посилання 

Звіти про Гран-прі сезону 2019 Формули-1
Вересень 2019
2019 в Італії
Гран-прі Італії